Сопятино:
 Сопятино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Сопятино — деревня в Харовском районе Вологодской области.